

Geografia

Francia
Sada – comune francese dell'isola di Mayotte

Spagna
Sada – comune spagnolo della provincia della Coruña, Galizia
Sada – comune spagnolo della comunità autonoma della Navarra

Persone
Carlo Sada (1849-1924) – architetto italiano
Carlo Sada di Bellagio (1809-1873) – architetto italiano
Daniel Sada – scrittore e poeta messicano
Gino Alfonso Sada – imprenditore italiano
Giò Sada – cantautore, musicista e attore italiano
Luciano Sada – cabarettista e cantante italiano
Tokuhei Sada – nuotatore giapponese
Víctor Sada – cestista spagnolo

Impianti sportivi
Stadio Gino Alfonso Sada – impianto sportivo situato nella città di Monza